Golden Triangle (New Jersey), plaats in de Verenigde Staten
 Golden Triangle (universiteiten), groep prestigieuze universiteiten in het Verenigd Koninkrijk